Дэвид Арнольд (; род. ) — английский кинокомпозитор, наиболее известный своей музыкой в пяти фильмах про Джеймса Бонда, в фильме «Звёздные врата» (1994), «День независимости» (1996), «Годзилла» (1998) и в телесериалах «Маленькая Британия» и «Шерлок».

Телекарьера 
После посещения шестого курса в колледже в Лутоне Арнольд стал другом режиссёра Дэнни Кэннона. Кэннон сначала создал короткометражку, где он попросил Арнольда сочинить музыку. Они оба сделали их уважаемый фильм своими дебютами, он называется «Юные американцы». На следующий год он создал музыку к фильмам «Звёздные врата» и «Последний из племени людей-псов».

Далее Арнольд создал музыку для следующих двух фильмов Роланда Эммериха, режиссёра «Звёздных врат», «День независимости» и «Годзилла», а также к четырём фильмам режиссёра Джон Синглтона. Вдобавок он сочинил музыку к различным комедиям, драмам, и для британских телевизионных шоу включая «Маленькая Британия».

Он является членом Британской Академии Песенников, Композиторов и Авторов (BASCA).

Джеймс Бонд 
Арнольд был фанатом Бонда с раннего возраста и также фанатом композитора Бондианы Джона Барри. В 1997 году Арнольд создал «Shaken and Stirred: The David Arnold James Bond Project», альбом с новыми версиями тем в различных фильмах про Джеймса Бонда. Альбом включает разнообразие современных артистов, включая Джарвиса Кокера, Крисси Хайнд, Propellerheads и Игги Попа; версия «You Only Live Twice» Бьорк была записана, но не была включена в альбом. Джон Барри, композитор многих из тем в альбоме, похвалил интерпретацию Арнольда над его работой: «Он был очень честным к мелодичному и гармоничному содержанию, но он добавил много другой ритмичной свежести и немного артистов, выбранных для создания песен. Я думаю, что это отличный альбом. Я очень польщён.» Барри связался с Барбарой Брокколи, продюсером наступающего фильма «Завтра не умрёт никогда», чтобы порекомендовать Арнольда в качестве композитора фильма.

Арнольда наняли чтобы он ещё написал музыку к последующим четырём фильмам: «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас», «Казино „Рояль“» и «Квант милосердия». Арнольд не был композитором 23-го фильма о Джеймсе Бонде, «007: Координаты «Скайфолл»», его заменил Томас Ньюман. Арнольд сообщал, что Ньюмана выбрал режиссёр фильма, Сэм Мендес, потому что из-за их работы Арнольд бы не смог вместе с Дэнни Бойлом работать композитором на церемонии открытия Летних Олимпийских игр 2012. Однако, часть его музыки из фильма «Казино „Рояль“» была снова использована в фильме «007: Координаты «Скайфолл»».

Арнольд также был соавтором главных песен фильмов «И целого мира мало» («The World Is Not Enough» в исполнении Garbage) и «Казино „Рояль“» («You Know My Name» в исполнении Криса Корнелла).

Другие работы 
Он сотрудничал с такими музыкальными группами как Cast, The Cardigans, Kaiser Chiefs, Massive Attack и Pulp и сольными артистами как Наташа Бедингфилд, Мелани Чисхолм, Бьорк, Крис Корнелл, Ширли Мэнсон, Марк Моррисс и в 2009 году был продюсером альбома Ширли Бэсси «The Performance».

Фильмография

Дискография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 David Arnold’s official web-site
 David Arnold Twitter feed
 David Arnold Interview at www.reviewgraveyard.com
 BAFTA Video Masterclass with David Arnold
 

Телекомпозиторы Великобритании